Tadeusz Szetela (ur. 1901, zm. 1983) – polski poseł chłopskiego pochodzenia.
 Tadeusz Szetela (ur. 1 stycznia 1925 w Grodzisku, zm. 15 lutego 2008 w Rzeszowie) – polski ksiądz, prałat.
 Tadeusz Szetela (1924–2019) – polski ksiądz, prałat, Honorowy Obywatel Miasta Krosna